Проценко Андрій Олексійович — український легкоатлет
 Проценко Андрій Федорович — український флейтист
 Проценко Андрій Юрійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.